Села:
 Громадське — Вінницька область, Літинський район
 Громадське — Кіровоградська область, Компаніївський район

Див. також 
 Громадське телебачення
 Громадське Радіо